Appius Claudius är ett namn som burits av flera romare:

 Appius Claudius Caecus, romersk politiker, konsul 307 f.Kr. och 296 f.Kr. 
 Appius Claudius Caudex, romersk politiker, konsul 264 f.Kr.
 
 Appius Claudius Iulianus, romersk politiker, konsul 224 e.Kr.
 
 Appius Claudius Sabinus Inregillensis, romersk politiker, konsul 495 f.Kr.